Василий Андреевич Былбас (1906, город Славянск Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, теперь Донецкой области — , город Ташкент, Республика Узбекистан) — советский партийный деятель, секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. Член Бюро ЦК КП(б) Узбекистана. Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов.

Биография 
Родился в семье рабочего-мастильника. В 1920 году вступил в комсомол.

В марте 1922 — мае 1924 г. — ответственный секретарь Сергиевского районного отделения союза «Всеробітземліс» Бахмутского округа.

В августе 1924 — феврале 1927 г. — ученик рабочего факультета Донецкого института народного образования в городе Луганске, окончил первый курс института.

Член ВКП(б) с декабря 1926 года.

В марте 1927 — ноябре 1928 г. — заведующий отделом агитации, пропаганды и печати Ново-Никольского районного комитета ВКП(б) Тульской губернии. В ноябре 1928 — июле 1929 г. — старший инспектор Тульского губернского политпросвета.

В июле 1929 — январе 1930 г. — заведующий отделом агитации, пропаганды и печати Каганского районного комитета КП(б) Узбекистана. В январе 1930 — январе 1931 г. — инструктор Бухарского окружного комитета КП(б) Узбекистана. В январе 1931 — июле 1932 г. — редактор газеты «Колхозная правда» поселка Мирзачуль Узбекской ССР. В июле 1932 — феврале 1933 г. — заведующий организационного отдела Бек-Будинского районного комитета КП(б) Узбекистана. В феврале — марте 1933 г. — заведующий организационного отдела Джизакского районного комитета КП(б) Узбекистана. В марте — августе 1933 г. — заведующий организационного отдела Янги-Юльского районного комитета КП(б) Узбекистана.

В октябре 1933 — январе 1935 г. — начальник Политического отдела Беш-Арыкской машинно-тракторной станции Узбекской ССР. В феврале 1935 — декабре 1937 г. — 2-й секретарь Ленинского районного комитета КП(б) Узбекистана. В декабре 1937 — феврале 1938 г. — начальник хлопкового управления Народного комиссариата земледелия Узбекской ССР.

В феврале 1938 — феврале 1940 г. — 2-й секретарь Организационного бюро ЦК КП(б) Узбекистана по Бухарской области, 2-й секретарь Бухарского областного комитета КП(б) Узбекистана. В феврале 1940 — марте 1941 г. — 2-й секретарь Ферганского областного комитета КП(б) Узбекистана.

В марте 1941 — январе 1950 г. — секретарь ЦК КП(б) Узбекистана.

В январе 1950 — феврале 1951 г. — слушатель курсов первых секретарей обкомов при ЦК ВКП(б) в Москве.

В феврале 1951 — марте 1955 г. — 1-й заместитель, заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР.

В марте 1955 — октябре 1965 г. — министр мелиорации и водного хозяйства Узбекской ССР.

Умер в Ташкенте в августе 1966 года. Похоронен на Боткинском городском кладбище Ташкента.

Награды 
 орден Ленина (26.12.1944)
 орден Трудового Красного Знамени (21.01.1939; 11.01.1957)
 медали
 заслуженный ирригатор Узбекской ССР

Источники 
 Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг. Справочник. — Москва, РОССПЭН, 2016.
 Былбас Василий Андреевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
 Некролог (ордена) 

Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Секретари ЦК КП Узбекистана
Члены Бюро ЦК КП Узбекистана
Вторые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана
Вторые секретари Ферганского обкома КП Узбекистана
Заместители глав правительств Узбекской ССР
Делегаты XIX съезда КПСС